Список найвищих хмарочосів Європейського союзу — перелік найвищих збудованих будинків у ЄС.

Список не включає спостережних веж, радіомачт, димових труб та подібніх об'єктів. Висота вираховується від основи будинку до його найвищих архітектурних або невід'ємних структурних елементів (включно з вежами та шпилями, але виключаючи антени, щогли і флагштоки).

Найвищим хмарочосом у ЄС є Башта Коммерцбанку у Франкфурті-на-Майні висотою 259 м. До виходу Британії з ЄС, найвищою будівлею союзу була The Shard у Лондоні, що має 310 м.

Найвищі будівлі Європейського Союзу

Висота понад 140 метрів

Висота 100-139 метрів

Хронологія першості 

Дані щодо статусу найвищого будинку наведено для країн Європейського Союзу та попередньої інституції — Європейської економічної спільноти.

Див. також 
 Список найвищих будинків світу
 Список найвищих хмарочосів України

Примітки 
  Висота будівлі становить 200 метрів, з урахуванням шпиля — 240 метрів.

Посилання в тексті

Джерела 
 Список найвищих будинків Європи  на сайті Ради з висотних будівель та міського середовища 
 Список найвищих будинків світу  на Emporis 
 Діаграма найвищих будинків світу  на SkyscraperPage 

Списки найвищих будівель
Списки, пов'язані з Європейським Союзом